Play – sieć telefonii komórkowej w Polsce
 Play – plan działań drużyny w futbolu amerykańskim
 Play – film w reżyserii Anthony’ego Minghelli
 Play – linie lotnicze z Islandii

 Gry komputerowe
 Play – polskie czasopismo o grach komputerowych

 Muzyka
 Play – zespół rockowy Sławka Pietrzaka
 Play – album zespołu Magazine wydany w 1980 roku
 Play – album muzyczny Moby’ego wydany w 1999 roku
 Play – album zespołu De Mono wydany w 1999 roku
 Play – album Namie Amuro wydany w 2007 roku
 Play – album zespołu Super Junior wydany w 2017 roku
 „Play” – singel Jennifer Lopez
 „Play” – singel Jüriego Pootsmana
 „Play” – singel Jessie J
 „Play” – singel Jaxa Jonesa i zespołu Years & Years
 „Play” – singel Alana Walkera, K-391, Tungevaaga i Mangoo

 Telewizja
 Polsat Play – kanał lifestylowy